Jàpet (satèl·lit), satèl·lit de Saturn
 Jàpet (mitologia), tità